Полицейский омбудсмен по Северной Ирландии (OPONI; , Ольстерско-шотландский: Owersman fur tha Polis o Norlin Airlann) — неправительственный публичный орган (), задачей которого является независимое и беспристрастное рассмотрение жалоб на полицию Северной Ирландии от граждан и сотрудников полиции. Работа органа регулируется законами Police (Northern Ireland) Act of 1998 и 2000 годов.

Законы Северной Ирландии не допускает того, чтобы жалобы граждан на деяния полиции расследовались полицейскими органами. Такие жалобы передаются в офис полицейского омбудсмена для независимого расследования. В офисе работает около 150 сотрудников, около 100 из них относятся к расследовательским подразделениям.

Управление полицейского омбудсмена занимается двумя категориями расследований: по текущим жалобам (действия полиции за предыдущие 12 месяцев) и историческое направление.

Законодательство позволяет офису омбудсмена полиции расследовать серьезные и исключительные вопросы, касающиеся сотрудников полиции, вне зависимости от времени происшествия. К таким вопросам относятся случаи, в которых офицеры полиции могли быть причастны к гибели или серьезным преступлениям. Среди рассматриваемых категорий жалоб: предположительная вовлеченность в убийства, покушения на убийства, заговоры и подстрекательства к убийству. Большая часть исторических расследований связана с инцидентами, произошедшими во времена конфликтов в Северной Ирландии в период между 1968 и 1998 годами (обычно называемые «The Troubles» или Смута).

С момента открытия 6 ноября 2000 года офис полицейского омбудсмена рассматривает от 2.8 до 3.6 тысяч жалоб ежегодно.

Руководители офиса полицейского омбудсмена:
 1999—2007: Nuala O'Loan
 2007—2011: Al Hutchinson
 2012—2019: Michael Maguire
 2019-н.в.: Marie Anderson

См. также 
 Полиция Северной Ирландии
 Королевская полиция Ольстера

Примечания

Ссылки 
 
 Русскоязычный раздел сайта полицейского омбудсмена Северной Ирландии 

Полиция Великобритании
Политика Северной Ирландии
Конфликт_в_Северной_Ирландии
Омбудсмены по странам